Åsa (Kungsbacka), een plaats in de Zweedse gemeente Kungsbacka in de provincie Halland
 Åsa (Ringerike), een gehucht in de Noorse gemeente Ringerike in de provincie Buskerud

Personen 
Åsa is een Zweedse vrouwelijke voornaam. De Noorse variant is Åse.
 Åsa Domeij (1962), Zweeds politica
 Åsa Larsson (1966), Zweeds schrijfster
 Åsa Regnér (1964), Zweeds politica
 Åsa Romson (1972), Zweeds politica
 Åsa Svensson (1975), Zweeds tennisster

Zie ook 
 Asa (doorverwijspagina)